Павел Ушаков:
 Ушаков, Павел Анатольевич (1927—1999) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
 Ушаков, Павел Владимирович (1903—1992) — советский, российский зоолог, специалист по многощетинковым червям.
 Ушаков, Павел Николаевич (1779—1853) — русский генерал.

 Ушаков, Павел Петрович (1759—1840) — русский военный деятель, генерал-адъютант и генерал-лейтенант.